Сезон 1989/1990 став одинадцятим в історії хокейної команди харківського «Динамо» і другим у вищій лізі чемпіонату СРСР. У другій половині сезону дебютанти грали у перехідному турнірі і не змогли зберегли на наступний сезон місце в еліті радянського хокею.

Вища ліга 
Турнірна таблиця вищої ліги після першого етапу.

Перехідний турнір 
Підсумкова таблиця перехідного турніру. Перша п'ятірка клубів здубула путівки до вищої ліги наступного сезону.

Статистика гравців

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат СРСР  на сайті «Хоккейные архивы»  
 Отечественный хоккей. Первый — третий эшелоны 1985/1986 — 1989/1990. Молодежные и юношеские чемпионаты СССР 1985/1986 — 1989/1990. // Под общей редакцией Александра Серебринникова. — Москва, 2016. — 190 с.   
 «Динамо» (Харків) у сезоні 1989/1990  на Eliteprospects  
 Литвин Юрий Валерьевич. История харьковского Динамо  

ХК Динамо (Харків)
1989 у хокеї з шайбою
1990 у хокеї з шайбою
Хокей у СРСР